Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1883 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1883